Dúplex puede referirse a:

Dúplex, sistema de telecomunicaciones que es capaz de enviar y recibir mensajes de forma simultánea.
Dúplex, una vivienda unifamiliar adosada de dos plantas.
Dúplex, película de 2003, dirigida por Danny DeVito.
Dúplex (práctica sexual), práctica sexual que involucra a dos mujeres con un hombre.

Enlaces externos